Кубок Футбольної ліги 1993–1994 — 34-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вчетверте у своїй історії здобув Астон Вілла.

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/24 серпня 1993

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/24 серпня 1993

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/25 серпня 1993

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/24 серпня 1993

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/25 серпня 1993

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 серпня/7 вересня 1993

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня/5 жовтня 1993

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня/6 жовтня 1993

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня/5 жовтня 1993

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня/6 жовтня 1993

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 1993

|}
Перегравання

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 листопада 1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 листопада 1993

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада 1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 грудня 1993

|}
Перегравання

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 грудня 1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 грудня 1993

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 січня 1994

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 січня 1994

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 січня 1994

|}
Перегравання

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 січня 1994

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 січня 1994

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 лютого/2 березня 1994

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/27 лютого 1994

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf 
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase  

1993–1994
1993 у футболі
1994 у футболі
1993 в англійському спорті
1994 в англійському спорті